Майер-Ландрут () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майер-Ландрут, Андреас — посол Западной Германии в Советском Союзе с 1980 по 1983 и с 1987 по 1989 годы.
 Майер-Ландрут, Лена (род. 1991) — немецкая певица.